Вузьки́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

Поточні назви 
 Вузький провулок — провулок у місті Жмеринка Вінницької області.

Колишні назви 
 Вузький провулок — колишня назва Тбіліського провулку в місті Київ.

Провулки